Manuel García
 Manuel García González (1935) spanyol ökölvívó, olimpikon
 Manuel García Valinas (1955) spanyol sílövő, olimpikon

hasonló nevűek
 Manuel del Pópulo Vicente García (1775–1832) spanyol operaénekes, zeneszerző, karmester
 Manuel García-Moran (1935) spanyol alpesisíző, olimpikon
 Juan Manuel García (1951) mexikói vízilabdázó, olimpikon
 Manuel Alfonso García (1964) guami kerékpár-versenyző, olimpikon